

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeones defensores.

Grégoire Barrère y Tristan Lamasine ganaron el título tras derrotar en la final Jonathan Eysseric y Franko Škugor.

Cabeza de serie

  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse (Primera ronda)
  Jonathan Eysseric /  Franko Škugor (Finalistas)

<ol start=3>
  Peng Hsien-yin /  Zhang Ze ''(Semifinales)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabano ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Lyon 2016